Eerste divisie (1992/1993) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1992/1993. Mistrzostwo i awans do Eredivisie wywalczyła drużyna VVV Venlo.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie
 Eredivisie (1992/1993)

Bibliografia 
 Wyniki i tabela na stronie rsssf.com

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
Eerste divisie
1992 w Holandii
1993 w Holandii